«Пасхальное яйцо» (от , также разг. «пасхалка») — секрет в компьютерной игре, фильме или программном обеспечении, заложенный создателями. Отличие пасхального яйца в игре от обычного игрового секрета состоит в том, что его содержание, как правило, не вписывается в общую концепцию, выглядит в контексте неправдоподобно, нелепо, и зачастую является внешней ссылкой. Пасхальные яйца играют роль своеобразных шуток для внимательных игроков или зрителей, но могут применяться в целях защиты авторских прав.

Чаще всего для получения пасхального яйца следует произвести сложную или нестандартную совокупность действий, что делает маловероятным случайное обнаружение. Название происходит от популярного в США и бывших Британских колониях семейного мероприятия «охота за яйцами» (), устраиваемого накануне Пасхи, в котором участники должны с помощью подсказок найти как можно больше спрятанных по местности яиц.

История 
Согласно Уоррену Робинету, первое «пасхальное яйцо» было спрятано в компьютерной игре Adventure<ref name="Adventure as a Video Game">
{{книга
|ссылка=http://www.worldcat.org/oclc/58919795
|часть=Adventure as a Video Game. Adventure for the Atari 2600
|заглавие=The Game Design Reader: A Rules of the Play Anthology|издательство=MIT Press
|место=Cambridge, Mass.
|год=2006
|страницы=690—713
|язык=en
|isbn=0-262-19536-4
|oclc=58919795
|автор=Katie Salen, Eric Zimmerman.
}}</ref>. Игра выпускалась в 1979 году компанией Atari, и, поскольку в то время в Atari не было принято указывать в программах имена авторов, программист Уоррен Робинетт решил упоминание о себе спрятать внутри игры. Чтобы попасть в комнату с именем разработчика, следовало отыскать невидимую точку в одной из частей лабиринта и перенести её в другой конец уровня. Так как многие из разработчиков Amiga ранее работали в компании Atari, это явление проявилось в AmigaOS, а затем и в других операционных системах. Однако существуют более ранние игры, содержащие пасхальные яйца, например Video Wizball 1978 года для Fairchild Channel F. В этой игре, являвшейся усовершенствованной версией Pong, игрок выполнив определённые условия, сможет получить имя разработчика игры: «REID-SELTH».

Не так давно была найдена более ранняя «пасхалка» в игре Starship 1. Она вышла в 1977 году. Опция была добавлена разработчиком Роном Милнером и выводила сообщение «Hi Ron!» (с англ. — «Привет, Рон!»), а также давала доступ к 10 дополнительным играм.

 В программном обеспечении 
Позже «пасхальные яйца» распространились не только среди игр, но и в другом программном обеспечении, будь то встраиваемые системы, прошивка сотового телефона или DVD с фильмами. 
Секреты можно найти в программных продуктах от компаний Adobe, Microsoft, Corel, ABBYY, в WinRAR, Winamp, uTorrent и многих других.

Существуют сборники пасхальных яиц, такие, как Oiynsoft Easter Eggs, Eastegger.

В Android, если нажать на номер версии ОС несколько раз, откроется спрятанная игра (даже в новых версиях системы).

 В аппаратуре 
Иногда «пасхальные яйца» встречаются и в аппаратуре. Например, на интерфейсной печатной плате принтера Hewlett-Packard LaserJet 1100 наряду с обозначениями элементов можно прочесть: «This product is dedicated in memory of our good friend Ming-Zen Kuo» («Этот продукт посвящён памяти нашего хорошего друга Мин Цзэнь Ко»).

На плате IP-телефонии Tormenta 2 под самой большой микросхемой ПЛИС имеется надпись «Why are you looking under this chip?» («Зачем ты заглядываешь под эту микросхему?»), увидеть которую можно, лишь выпаяв микросхему.

Кристалл микропроцессора CVAX, применявшегося в MicroVAX 3000 и 6200, содержит фразу «СВАКС… Когда вы забатите довольно воровать настоящий лучший», являющейся грубым переводом на русский язык фразы «CVAX — when you care enough to steal the very best» («CVAX — когда вы заботитесь о том, чтобы украсть самое лучшее»). Эта фраза созвучна со слоганом известного поставщика поздравительных открыток фирмы Hallmark Cards: «When You Care Enough to Send the Very Best» («Когда вы заботитесь о том, чтобы послать самое лучшее»). Без вскрытия оболочки процессора и применения микроскопа эту надпись увидеть нельзя. Это послание предназначалось для советских инженеров, которые, предположительно, могли подвергнуть процессор технологии реверс-инжиниринга.

В приборную панель автомобиля ГАЗель-Next встроена игра «Тетрис».

 В литературе 
 «Первому игроку приготовиться» — научно-фантастический роман, в котором используется идея пасхального яйца как часть сюжета.

 В комиксах 

Известно, что американские художники комиксов включают в свои произведения скрытые сообщения:

В 2000 году Аль Милгром вставил в Universe X: Spidey #1 сообщение, в котором оскорбил своего бывшего босса, главного редактора Marvel Боба Харраса, после его увольнения. На странице 3, панель 3, на корешке книги, стоявшей на заднем плане на книжной полке, была надпись: «HARRAS HA HA, HE'S GONE, GOOD RIDDANCE TO BAD RUBBISH HE WAS A NASTY S.O.B.» (). Сообщение было замечено после того, как книга была напечатана, но до того, как она поступила в продажу, копии, которые были напечатаны для потребителей, были уничтожены. Тем не менее, 4000 предварительных экземпляров были распространены среди розничных продавцов в рамках сделки «First Look», и сегодня они считаются предметами коллекционирования. Мильгром был уволен и якобы (втихую) повторно принят на работу несколько недель спустя.
Этан Ван Скивер скрывал слово «секс» почти на каждой странице «Новых Людей Икс'' № 118» (ноябрь 2001 года). Ван Скивер впоследствии заявил, что он скрывал это слово по всей книге, потому что в то время он был раздражён Marvel по причинам, которые он не может вспомнить, и хотел подшутить над компанией, посчитав это забавной идеей.

См. также 
 Камео
 Крик Вильгельма — часто используемый в кино и телевидении звуковой эффект, ставший т. н. «пасхальным яйцом» в профессиональной среде звукорежиссёров и звукооператоров Голливуда.
 Класс A113 — популярная пасхалка в профессиональной среде аниматоров США.
 Недокументированные возможности
Скрытый Микки

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Архив Пасхальных яиц

Компьютерный юмор
Терминология компьютерных игр